Iuliomagus (o anche Juliomagus)  è il nome romano con cui la Tabula Peutingeriana indica alcuni insediamenti romani che oggi sono:
Angers in Francia;
Pfullendorf nel Baden-Württemberg, Germania, che fino al XVIII secolo era anche chiamato  con il termine della documentazione latina „Juliomagus“;
Schleitheim, nel cantone di Sciaffusa, Svizzera; vedasi: Juliomagus